Эрнст Ульрих Вайцзеккер (, 25 июня 1939 года, Цюрих, Швейцария) — немецкий учёный- и политик.

Родился 25 июня 1939 года в Цюрихе. Сын физика и философа Карла фон Вайцзеккера и племянник бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера.

Написал книги «Фактор Четыре. Запись — половина, отдача — двойная», «Фактор пять. Формула устойчивого роста», «Пределы приватизации».

Основатель и президент (1991—2000 гг.) Вуппертальского института и член Римского клуба с 2001 года. В 2011 Вайцзеккер избран сопредседателем Римского клуба.

После 1966 года стал членом СПД. Между 1998 годом и 2005 годом был депутатом Бундестага (от округа Штутгарт-1). Был председателем Комитета Бундестага по окружающей среде.

Получил премию Такеда. Сейчас заседает в Специальном бюро Немецкого фонда мирового населения. В 2005 он был назначен деканом Бренской школы экологии и управления Калифорнийского университета.

Почетный член Совета будущего мира.

Награды 
 Командор ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».
 Орден «За заслуги перед землёй Баден-Вюртемберг»/

Примечания

Ссылки 
 Ernst-Ulrich von Weizsäcker 

Эрнст Ульрих
Члены бундестага Германии от Баден-Вюртемберга
Члены Социал-демократической партии Германии
Члены Римского клуба
Почётные доктора Университета Сока
Почётные доктора Белградского университета